Welsh corgi Cardigan; een hondenras
 Welsh corgi Pembroke; een hondenras